Бромирский — фамилия:

 Бромирские — древний дворянский род.

 Бромирский, Анатолий Борисович (?—?) — один из учредителей Русского общества любителей мироведения.
 Бромирский, Пётр Игнатьевич (1886 — 1920?) — русский скульптор, график, живописец.